Die Itä-Länsi-sarja 1939 war die vierte offizielle Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren in sechs regionalen Gruppen (Südost, Nordost und West 1 – 4) eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger ermittelten in Play-offs die Aufsteiger für die Mestaruussarja 1940/41. Diese wurden jedoch aufgrund des Fortsetzungskriegs abgebrochen. Kronohagens IF und Viipurin Sudet wurden in die erste Liga befördert.

Teilnehmer

Gruppe Südost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe Nordost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Play-offs Südost / Nordost 

|}
Das zweite Spiel wurde nicht mehr ausgetragen.

Gruppe West 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe West 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe West 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe West 4 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Play-off West 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

 Die Spiele Kronohagens IF gegen Drott Jakobstad und TaPa Tampere gegen Åbo IFK wurden nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1939
1939